Jorok (Unter Iwes)
 Jorok (Utan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing